ТНТ — вибухова речовина, тринітротолуол.
 ТНТ — російський телеканал.